Whitechapel — американская дэткор-группа из Ноксвилла, штат Теннесси.

История

Образование и The Somatic Defilement (2006—2007) 
Группа была образована в феврале 2006 года жителями Ноксвилла Филом Бозманом (вокал), Брэнданом Кэйглом (ритм-гитара), и Бэном Севэджем (лид-гитара). Вскоре к ним присоединились Алекс Уэйд (гитара), Гэйб Крисп (бас-гитара), и Дерек Мартин (барабаны). В марте 2006-го группа записала свои дебютные дэмо-записи. Название группы произошло от названия района Уайтчепел в Лондоне, который известен серийными убийствами Джека Потрошителя. В 2007 году группа присоединилась к Siege of Amida Records из Великобритании, и Candlelight Records из Америки. Группа приобрела нового барабанщика — Кевина Лэйна, и выпустила свой дебютный альбом — The Somatic Defilement в июне 2007-го.

This Is Exile (2007—2010) 
В октябре 2007-го группа присоединилась к крупному лэйблу Metal Blade Records, и в 2008 году выпустили свой второй альбом — This is Exile Альбом достиг 18 позиции в Billboard Top 200.. Альбом поднялся на #118 в Billboard Top 200. В мае 2008-го группа отправилась в The Summer Slaughter Tour, и в августе 2008-го они впервые стали хэдлайнерами наравне с Impending Doom, A Different Breed of Killer и Through the Eyes of the Dead.

В том же году они отправились в тур с такими популярными командами как Parkway Drive, Unearth в Never Say Die! tour. Они сняли видео на песни Possession и This is Exile. Так же Whitechapel отправились на известный метал-фестиваль Mayhem Festival, где выступали на Hot Topic Stage, с Job for a Cowboy, Cannibal Corpse, Behemoth и The Black Dahlia Murder, и делили главную сцену с такими известными группами, как Slayer и Marilyn Manson, которые были хэдлайнерами тура.

Whitechapel так же турили с Darkest Hour и Trivium, на их «Into the Mouth of Hell We Tour».

A New Era Of Corruption (2010—2011) 
После альбома The Somatic Defilement вышел This is Exile, который записывался с декабря по май, с продюсером Джейсоном Сьюкофом. Группа объявила, что новый альбом выйдет летом 2010 года, а его название — A New Era of Corruption. Так же на концертах группа начала исполнять новую песню — The Darkest Day of Man. Через пару месяцев песня стала доступна для прослушивания. A New Era of Corruption вышел 8 июня, и в первую неделю было продано 10,600 копий в США, и дебютировал на 43 месте в Bilboard 200.

В декабре 2010 года, барабанщик Кевин Лэйн покинул группу что бы уйти в колледж. На его место пришёл Бэнджамин Харклероу, из Knights of the Abyss. 7 февраля 2011 год было выложено лайв-видео на песню Breeding Violence. Так же Whitechapel были хэдлайнерами тура The Welcome To Hell Tour, с The Acacia Strain, Veil of Maya, Chelsea Grin и I Declare War с февраля по март 2011-го. Тур так же провёлся и в Европе, совместно с The Acacia Strain и Impending Doom.

28 сентября, Whitechapel выпустили новую песню — Section 8, которая войдет в их новый ЕР Recorrupted, который вышел 8 ноября.

Whitechapel (2012—2013) 
Whitechapel отправились в американский тур под названием The Recorruptour, совместно с Miss May I, After the Burial, Within the Ruins, The Plot in You и Structures. Тур проходил с марта по май 2012 года. Они так же играли на Mayhem Festival.

Whitechapel начали записывать одноимённый альбом в студии Audio Hammer Studios, с продюсером Марком Льюисом. Альбом был выпущен 19 июня, на лэйбле Metal Blade Records. Альбом дебютировал на 47 месте в Billboard 200, и в первую неделю продался с тиражом 9,200 копий. Первый сингл «Hate Creation» был выпущен 30 апреля. Так же они отправились в тур Brothers of Brutality с января по февраль, с The Plot in You, Obey the Brave, Unearth и Emmure, которые так же поддерживали тур Don’t Pray for Us с Asking Alexandria, Motionless in White, Chimaira, и I Killed the Prom Queen.

16 апреля 2013 года вышла переизданная версия дебютного альбома The Somatic Defilement.

Our Endless War (2013—2015) 
Группа объявила через Twitter и Instagram, что новый альбом будет записан осенью 2013 года. Вместе с этим объявлением, они выпустили видео нового гитарного риффа. 31 августа 2013 группа объявила через Facebook, что записи барабанов для альбома начались. 29 ноября 2013 года вокалист Фил Бозман через YouTube заявил, что группа будет последний день в студии 9 декабря и сказал, что к тому времени все должно быть сделано и готово к отправке на сведение и мастеринг. Он сказал, что он не знает когда выйдет альбом, но также сообщил: «как-нибудь в следующем году, где-то после Рождества». 7 декабря 2013 группа опубликовала тизер нового альбома на Facebook и YouTube.

26 февраля 2014 года, было объявлено, что новый альбом будет называться Our Endless War, и был выпущен главный сингл альбома «The Saw is the Law». Our Endless War получил смешанные обзоры после своего выпуска.

27 февраля 2015 года группа опубликовала видео на песню «Let Me Burn».

Mark Of The Blade (2015—2017) 
13 сентября 2015 Фил Бозман неофициально сообщил в своём YouTube видеоблоге, что группа в настоящее время находится в процессе написания нового альбома и он будет выпущен 24 июня 2016 года.

Альбом Mark Of The Blade увидел свет 24 июня 2016 года.

9 августа 2017 года барабанщик Бен Харклрод в своём Twitter сообщил об уходе из группы.

The Valley и Kin (2018-настоящее время) 
Седьмой студийный альбом The Valley вышел 29 марта 2019 года. Восьмой полноформатный альбом Kin вышел 30 октября 2021 года.

Состав 

Нынешний состав
 Фил Бозман — вокал (2006-настоящее время)
 Бен Сэвэдж — соло-гитара (2006-настоящее время)
 Алекс Уэйд — ритм-гитара (2006-настоящее время)
 Гейб Крисп — бас-гитара (2006-настоящее время)
 Зак Хаусхолдер — третья гитара (2007-настоящее время)

Текущие концертные участники
 Алекс Рюдингер — ударные (2019-настоящее время)

Бывшие участники
 Брэндон Кэгл — ритм-гитара (2006—2007)
 Дерек Мартин — ударные (2006—2007)
 Кевин Лэйн — ударные (2007—2011)
 Бен Харклрод — ударные (2012—2017)

Бывшие концертные участники
 Гэвин Парсонс — ударные (2011—2012)
 Чейсон Уэстморленд — ударные (2017—2018)
 Эрни Инигез — ударные (2018—2019)

Временная шкала

Дискография 
 2007 — The Somatic Defilement
 2008 — This Is Exile
 2010 — A New Era Of Corruption
 2012 — Whitechapel
 2014 — Our Endless War
 2016 — Mark Of The Blade
 2019 — The Valley
 2021 — Kin

Видеография

Примечания

Ссылки 
 

Дэткор-группы США
Исполнители Metal Blade Records
Секстеты